Буковице може да се отнася за:

Полша 
 Буковице, село в Долносилезко войводство, в Милички окръг, в Община Крошнице
 Буковице, село в Долносилезко войводство, в Воловски окръг, в Община Долни Бжег
 Буковице, село в Люблинско войводство, в Бялски окръг, в Община Лешна Подляска